Le nom « Broglie » possède deux prononciations différentes, selon qu’il s’agisse de la famille ducale, ou bien de l’actuelle commune qui fut autrefois le duché de cette famille :

 La maison de Broglie (originellement Broglia, prononcé en piémontais [brœj], la prononciation en français donne [dəbʁɔj]), grande famille de la noblesse française, originaire du Piémont.

 Broglie (prononcée  [bʁogli]), une commune du département de l’Eure, en France.

Patronyme 

 Albert de Broglie (1821-1901), homme d'État français, d’où  :
 la loi de Broglie (1873) ; 
 François-Marie de Broglie (1671-1745), cf. , d’où :  
 la place Broglie à Strasbourg ; 
 Gabriel de Broglie (né en 1931), historien français ;  
 Jean de Broglie (1921-1976), homme politique français, d’où :
 l’affaire de Broglie (son assassinat) ;
 Louis de Broglie (1892-1987), mathématicien et physicien français, d’où :
 l’astéroïde « (30883) de Broglie » ; 
 l’ECAM Rennes - Louis de Broglie ; 
 la Fondation Louis-de-Broglie ;
 l’hypothèse de De Broglie ;
 la longueur d’onde thermique de de Broglie  ; 
 la rue Maurice-et-Louis-de-Broglie à Paris ;
 la théorie de De Broglie-Bohm ;
  , dont :
 Maurice de Broglie (1766-1821), prélat français, évêque de Gand (Belgique) ;  
 Maurice de Broglie (1875-1960), physicien français, d’où :
 la rue Maurice-et-Louis-de-Broglie à Paris ;
 .

Sciences 
 Hypothèse de De Broglie ; 
 Loi de Broglie (1873) ; 
 Longueur d’onde thermique de de Broglie ;

Toponymes 

 Hôtel de Broglie à Paris ; 
  du parc de Monrepos, à Vyborg (Russie) ; 
 Place Broglie à Strasbourg ; 
 Rue Maurice-et-Louis-de-Broglie à Paris.

Autres 
 (30883) de Broglie, astéroïde ;
 ECAM Rennes - Louis de Broglie ;
 Fondation Louis-de-Broglie ; 
  ;
 Théorie de De Broglie-Bohm.

Voir aussi